Barrio Universitario puede designar:

 Al Barrio Universitario, Berisso, Argentina.
 Al Barrio Universitario de Concepción, Chile.
 Al Barrio República y Barrio Dieciocho, barrio universitario de Santiago de Chile.
 A Barrio universitario, película chilena estrenada en 2013.